Vlastimil Šefr (* 23. květen 1986, Československo) je český fotbalový záložník, do roku 2017působící v prvoligovém týmu 1. FK Příbram.

Fotbalově byl vychován v Milíně, kde působil až do roku 2006, kdy si ho vyhlédla Příbram. V tomto týmu začínal v třetiligové rezervě, než si ho do týmu A povolal trenér Morales. Na prvoligovou premiéru zatím stále čeká. Karieru již ukončil, a stal se vedoucím Městského kulturního centra v Příbrami.

Externí odkazy 
 http://www.efotbal.cz/index.php?page=hrac&m=328&h=7997

Čeští fotbalisté
Žijící lidé
Narození v roce 1986
Muži